L'École des cocottes est une pièce de théâtre de Paul Armont et Marcel Gerbidon créée en 1918. Elle a fait l'objet de nombreuses adaptations parmi lesquelles :
L'École des cocottes (The Goldfish, 1924), film réalisé par Jerome Storm d'après l'adaptation anglaise de Gladys Unger créée en 1922 ;
L'École des cocottes (1935), film français réalisé par Pierre Colombier ;
L'École des cocottes (1958), film français réalisé par Jacqueline Audry ;
L'École des cocottes (1966), téléfilm français réalisé par Lazare Iglesis ;
L'École des cocottes (1977), dans le cadre d'Au théâtre  ce soir, réalisation de Pierre Sabbagh.